Denmark steht für:

 Dänemark (englisch)
 Denmark (Künstler) (Marc Robbroeckx; * 1950), belgischer Objektkünstler 
 Denmark, deutscher Raddampfer, siehe Hamburg (Schiff, 1841)
 ein Trivialname des Baldrians, siehe Echter Baldrian #Trivialname

Denmark ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Denmark (Australien)

in den Vereinigten Staaten:
 Denmark (Arkansas)
 Denmark (Georgia)
 Denmark (Illinois)
 Denmark (Indiana)
 Denmark (Iowa)
 Denmark (Kansas)
 Denmark (Maine)
 Denmark (Mississippi)
 Denmark (New York)
 Denmark (Ohio)
 Denmark (Oregon)
 Denmark (South Carolina)
 Denmark (Tennessee)
 Denmark (Virginia)
 Denmark (Wisconsin)

im NRHP gelistete Objekte:
 Denmark Congregational Church, in Denmark, Iowa, ID-Nr. 77000534
 Denmark High School, in Denmark, South Carolina, ID-Nr. 01000297
 Denmark Mound Group, in Denmark, Tennessee, ID-Nr. 92001656
 Denmark Presbyterian Church, in Denmark, Tennessee, ID-Nr. 83003048

Denmark ist der Familienname folgender Personen:
 Harold A. Denmark (1921–2021), US-amerikanischer Entomologe und Acarologe
 Leila Denmark (1898–2012), US-amerikanische Medizinerin
 Matthew Denmark (* 1980), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Robert Denmark (* 1968), britischer Langstreckenläufer
 Scott Denmark (* 1953), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Danmark (Begriffsklärung)
 Denmark Township